Hohenlinde ist der historische deutsche Name von Ortschaften im heutigen Polen:
 Hohenlinde (Pommern), von Bochówko, Dorf der Gemeinde Czarna Dąbrówka, Woiwodschaft Pommern
 Hohenlinde (Schlesien), von Łagiewniki (Bytom), Stadtteil von Beuthen O.S. (Bytom), Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch:
 Hohe Linde
 Hohenlinden (Begriffsklärung)